Kommerell ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kommerell (1868–1931), deutscher Verwaltungsjurist
 Anastasius Kommerell (um 1547–1611), württembergischer lutherischer Pfarrer
 Andreas Kommerell (1741–1824), Tübinger Gastwirt und Reichsposthalter sowie Rats- beziehungsweise Gerichtsverwandter
 Blanche Kommerell (* 1950), deutsche Schauspielerin
 Burkhard Kommerell (1901–1990), deutscher Arzt für innere Medizin und Radiologe
 Christoph Kommerell (1571–1642), württembergischer Weißgerber, Rats- und Gerichtsverwandter von Tübingen
 Eugen Kommerell (1854–1936), württembergischer Arzt für innere Medizin 
 Fabian Kommerell (um 1504–1594), Tübinger Bäcker und Ratsverwandter
 Ferdinand Kommerell (1818–1872), deutscher Mathematiker
 Hartmut Kommerell (* 1966), deutscher Spieleautor
 Johann Andreas Kommerell (1767–1817), Tübinger Gastwirt und Bürgermeister
 Karl Kommerell (1871–1962), deutscher Mathematiker
 Max Kommerell (1902–1944), deutscher Literaturhistoriker, Schriftsteller und Übersetzer
 Nicolaus Kommerell (um 1550–1610), württembergischer Tuchmacher und Ratsverwandter von Tübingen
 Otto Kommerell (1873–1967), deutscher Bauingenieur bei der Reichsbahn und Genealoge
 Ruth Kommerell (1923–1986), deutsche Schauspielerin
 Sebastian Kommerell (* 1971), deutscher Maler, Musiker und Schauspieler
 Victor Kommerell (1866–1948), deutscher Mathematiker (Honorarprofessor der Universität Tübingen)

Siehe auch:
 Commerell